Kościół Ducha Świętego we Wrocławiu
 Kościół św. Ducha we Wrocławiu (Brochów)
 Kościół św. Ducha we Wrocławiu (Nowe Miasto)
 Kościół św. Ducha we Wrocławiu (Tarnogaj)